Collaert ist der Familienname von

 Jacob Collaert (1584–1637), flämischer Freibeuter und Admiral
 Adriaen Collaert (1560–1618), flämischer Kupferstecher